Artigues (Ariège)
Artigues (Aude)
Artigues (Hautes-Pyrénées)
Artigues (Var)
ook:
 Artigues-près-Bordeaux,  Gironde